

Sigle 
 Catalog Service for the Web

Codici 
 csw – codice ISO 639-3 della lingua cree delle paludi